

Persones 
 Fernando González «Gonzo», periodista gallec;
 Fernando González (tenista) «Gonzo», tenista xilè;
 Gonzalo Palacios, Gonzo Palacios, músic argentí;
 Antonio Sanchez Sanchez, El Gonzo, comunista mexicà;
 Gonzo Suárez, desenvolupadoar de videojocs espanyol;

Gèneres 
 Periodisme gonzo;
 Pornografia gonzo.

També 
 Gonzo (The Muppets), personatge de The Muppets.
 Gonzo (animació), estudi d'animació japonès;